PMOS (o pMOS) può riferirsi:

 al MOSFET a canale p ovvero quel particolare tipo di transistori MOS che si "accendono" solo se la tensione presente al loro gate è minore della loro tensione di soglia.
 alla Logica PMOS